Carlos Manuel de Céspedes puede referirse a:

 Carlos Manuel de Céspedes del Castillo: (1819 - 1874) líder de los independentistas cubanos en sus inicios. Presidente de la República de Cuba en Armas.
 Carlos Manuel de Céspedes y Quesada: (1871 - 1939) presidente de la República de Cuba.